Sibylline est un nom qui peut désigner :

Patronymes
 Sibylline (auteur) (1978- ), scénariste de bande dessinée française.
 Sibylline, une série de bande dessinée franco-belge.
 Sibylline, première histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot.